ООО «Электрорешения» — это электротехническая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе под брендом EKF. В 2022 году включена в перечень системообразующих предприятий Минпромторга.

Ассортимент EKF включает более 16 000 позиций для ввода и распределения электроэнергии, интернета вещей, автоматизации процессов, дистанционного управления, энергосбережения. Оборудование производителя используется на промышленных и энергетических предприятиях, гражданских и социально-значимых объектах.

История 
Электротехническая продукция под брендом EKF выпускается с 2001 года.

В 2002 году было запущено производство металлических оболочек для электрических шкафов в г. Александрове (Владимирская область). Затем ассортимент дополнился модульной автоматикой, силовым и коммутационным оборудованием, изделиями для электромонтажа и электроустановки, средствами измерения, кабеленесущими системами.

С 2018 года компания «Электрорешения» использует бренд EKF при производстве электротехнической и сопутствующей продукции.

В 2019 году в г. Александрове открылся филиал компании по выпуску металлических шкафов EKF.

В 2020 году компания получила статус якорного резидента технопарка «Отрадное».

В 2021 году было создано дочернее предприятие «Электрорешения–П» — завод в моногороде Ставрово (Владимирская область).

Производство 
Производственная база EKF включает в себя собственные заводы во Владимирской области, а также несколько логистических центров класса А общей площадью более 60000 м².

Социальная ответственность 
 EKF входит в ТОП-100 лучших работодателей России в рейтинге портала HeadHunter
 Компания является участником ассоциации «Честная позиция»

Примечания